(ordre alphabétique)

 Aida Turturro (1962 -), actrice américaine ;
 John Turturro (1957 -), acteur américain ;
 Nicholas Turturro (1962 -), acteur, producteur et réalisateur américain.